Сен-Сове́р-ан-Дюа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний схід від Парижа, 125 км на південь від Ліона, 35 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Совер-ан-Дюа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-ан-Дюа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-ан-Дюа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-ан-Дюа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-ан-Дюа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром